Степа́новка () — село на Украине, находится в Тепликском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523787001. Население по переписи 2001 года составляет 988 человек. Почтовый индекс — 23814. Телефонный код — 4353.
Занимает площадь 0,243 км².

Адрес местного совета 
23814, Винницкая область, Теплицкий р-н, с. Степановка, ул. Ленина, 20, тел. 2-71-43, 2-74-42

Ссылки 
 Степановка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Тепликского района